est la formule brute de plusieurs isomères.

 Iodoalcane
 diiodohexane, numéro CAS 
 1,6-diiodohexane,  numéro CAS 
 3,4-diiodohexane, numéro CAS , racémique
 3-(diiodométhyl)-pentane, numéro CAS 
 2,3-diiodo-2,3-diméthylbutane, numéro CAS